Mutualisme (biologia) interacció biològica entre organismes d'espècies diferents on cada individu obté un benefici nou
 Mutualisme (teoria econòmica), teoria econòmica socialista llibertària, pertanyent al segment individualista de l'anarquisme
 Mutualisme, relatiu a una mutualitat, entitat sense ànim de lucre constituïda sota els principis de la solidaritat i l'ajuda mútua en les quals unes persones s'uneixen per a tenir accés a uns serveis.